Dysmembracja – parcelacja ziem ornych wioski przeprowadzona z inicjatywy właściciela i na korzystnych dla niego zasadach.
 Dysmembracja – całkowity rozpad państwa na odrębne i samodzielne jednostki terytorialne, tak np. jak w przypadku Czechosłowacji.
 Dysmembracja – podział majątku kościelnego między patronów lub podział terytorium parafii w związku ze zbudowaniem nowego kościoła i z tego tytułu konieczną reorganizacją struktury diecezji. Tego określenia używano na parcelację ziem kościelnych za PRL.